Coragem
Ou ainda:
 Coragem (álbum de Jozyanne)
 Coragem (álbum de Ludmila Ferber)
 Coragem, o Cão Covarde

Desambiguação